Il toponimo Javorník può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Javorník comune del distretto di Benešov
Javorník, comune del distretto di Hodonín
Javorník, città del distretto di Jeseník
Javorník, comune del distretto di Svitavy
Javorník, comune del distretto di Ústí nad Orlicí